Lustig  puede referirse a:

Lista de personas 
 Arnošt Lustig, (1926, Praga-2011, Praga), escritor checo
 Branko Lustig, (1932, Osijek – 2019, Zagreb), productor y actor croata
 Eugenia Sacerdote de Lustig (1910, Turín-2011, Buenos Aires), médica ítalo-argentina
 Mikael Lustig (1986, Umeå), futbolista sueco
 Victor Lustig, estafador conocido como "El hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces"
 William (Bill) Lustig (1955, Bronx), director y productor de cine estadounidense
 Lustig, historietista y pintor chileno